Юрий Николаевич Степанов (1939-2008) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-лейтенант.

Биография 
Юрий Николаевич Степанов родился 17 декабря 1939 года в посёлке Прогресс (ныне — Бугульминский район Республики Татарстан); чуваш. В 1962 году был призван на службу в Советскую Армию. Срочную службу проходил в частях Ракетных войск стратегического назначения. Позднее окончил Пермское военное авиационно-техническое училище.

В 1966 году поступил на службу в органы Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. В 1967 году окончил школу КГБ СССР, после чего служил в различных частях военной контрразведки. Был оперуполномоченным, затем старшим оперуполномоченным Особого отдела КГБ по 396-му ракетному полку 33-й гвардейской ракетной дивизии. В 1975 году окончил Высшую школу КГБ СССР, в 1978 году — очную аспирантуру при ней же, после чего перешёл на преподавательскую работу.

С 1978 по 1982 год Степанов возглавлял кафедру специальных дисциплин Высших курсов военной контрразведки КГБ СССР. В 1982—1986 годах занимал должность заместителя начальника Ташкентского филиала Краснознамённого института КГБ СССР имени Ю. В. Андропова. В феврале 1986 года был назначен начальником Высших курсов военной контрразведки КГБ СССР. Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук.

После распада СССР продолжал преподавательскую работу в Академии Федеральной службы контрразведки — Федеральной службы безопасности Российской Федерации, был первым заместителем её начальника. В 1999 году в звании генерал-лейтенанта был уволен в запас. Жил в Москве. Умер 28 декабря 2008 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. на участке 7в, родственное захоронение.

Награды 
Был награждён рядом медалей.

Ссылки 
 Мзареулов В. К. Степанов Юрий Николаевич. // Портал «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов».
 Степанов В. Ф. Степанов Юрий Николаевич!. // Чувашская энциклопедия.

Сотрудники КГБ СССР
Выпускники Высшей школы КГБ СССР
Кандидаты технических наук
Преподаватели Краснознамённого института КГБ
Преподаватели Академии ФСБ
Похороненные на Троекуровском кладбище